Открытый чемпионат Сардинии по теннису 2020 (англ. 2020 Forte Village Sardegna Open) — розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в итальянском городе Кальяри на острове Сардиния на открытых грунтовых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250. Игры основной сетки соревнований состоялись с 12 по 18 октября 2020 года.

Общая информация 
Чемпионы 2020 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 28 Сентября 2020.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Марко Чеккинато 
  Фабио Фоньини 
  Лоренцо Мусетти 
  Джулио Зеппиери

2. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Федерико Кориа
  Сумит Нагал
  Андреа Пеллегрино
  Йозеф Ковалик

3. Теннисисты, счастливые участники потерпевшие поражение в квалификации 
  Андрей Мартин

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Ссылки 
Официальный сайт

Италия
Теннис
Октябрь 2020 года